Аматан има више значења:

 Општина Аматан (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Аматан (Аматан, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Аматан, Серо Брухо (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Аматан (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Аматан (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Аматан (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику